Damasco kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Damasco, Mexiko, Chiapas, Teopisca,

Syrien 

 Damaskus, huvudstaden, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Syrienförgreningar